Love Songs může být:

 Love Songs (album, The Beatles) – album skupiny The Beatles z roku 1977
 Love Songs (album, Cliff Richard) – album zpěváka Cliffa Richarda z roku 1981
 Love Songs (album, Willie Nelson) – album hudebníka Willieho Nelsona z roku 1986
 Love Songs (album, Elton John) – album zpěváka Eltona Johna z roku 1995
 Love Songs (album, Miles Davis) – album trumpetisty Milese Davise z roku 1999
 Love Songs (album, Frank Sinatra) – album zpěváka Franka Sinatry z roku 2001
 Love Songs (album, Michael Jackson) – album zpěváka Michaela Jacksona z roku 2002
 Love Songs (album, Nat King Cole) – album hudebníka Nat King Colea z roku 2003
 Love Songs (album, Santana) – album skupiny Santana z roku 2004
 Love Songs (album, Earth, Wind & Fire) – album skupiny Earth, Wind & Fire z roku 2004
 Love Songs (album, Chicago) – album skupiny Chicago z roku 2005
 Love Songs (album, Bee Gees) – album skupiny Bee Gees z roku 2005
 Love Songs (album, Harry Watters) – album pozounisty Harryho Watterse z roku 2005
 Love Songs (album, Heart) – album skupiny Heart z roku 2006
 Love Songs (album, Tina Turner) – album zpěvačky Tiny Turner z roku 2014